Hubrich ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Hubrich (1852–1925), Landwirt und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Cordula Hubrich (* 1937), deutsche Schauspielerin
 Eduard Hubrich (1864–1921), deutscher Jurist
 Eugen Hubrich (1885–1963), deutscher Heimatdichter und NSDAP-Funktionär
 Friedrich Wilhelm Hubrich (1867–1925), Postbeamter und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Gotthard Hubrich (1930–1990), deutscher Generalmajor der Volkspolizei und Hauptabteilungsleiter im Ministerium des Innern der DDR
 Paul Hubrich (1869–1948), deutscher Bildhauer
 Shara Hubrich (* 1997), deutsche Karateka
 Theodor Hubrich (1919–1992), römisch-katholischer Theologe und Bischof

Siehe auch:
 Hubrig